Liste des 164 communes situées dans la province de Badajoz dans la Communauté autonome d'Estrémadure en Espagne

Voir aussi

Sources 
 Instituto Nacional de Estadistica

Articles connexes 
 Liste des communes d'Estrémadure
 Liste des communes d'Espagne

Badajoz